Norona peut faire référence à : 

 Francisco Noroña (1748-1788), physicien et botaniste espagnol.
 Fernando de Alencastre Noroña y Silva (1662—1717), vice-roi de la Nouvelle-Espagne.
  (né en 1972), acteur américano-cubain.

Voir aussi 
 Norrøna, société de fabrication de vêtements norvégienne.